3 miejscowości w Polsce:
 Osówiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Osówiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski
 Osówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Orchowo

Zobacz też: Osowiec